Каре́н Карапетя́н:
 Карапетян, Карен Вильгельмович (род. 1963) — премьер-министр Армении.
 Карапетян, Карен Рафаэлович (род. 1977) — белорусский джазовый скрипач и композитор, аранжировщик.
 Карапетян, Карен Саркисович (род. 1961) — армянский политический деятель и предприниматель.